A Taça de Cabo Verde de 2007 foi 2ª edição da Taça de Cabo Verde, competição sob alçada da Federação Cabo-Verdiana de Futebol.

Foi o próximo edição em 25 anos, o anterior foi disputado em 1982.

Todos o jogos jogarado na Estádio da Várzea, o final realizada a 1 de setembro entre o Académicas da Praia e do Sal.

O Académica da Praia venceu sobre Académica do Sal por 3-1 e sagrando-se campeão da Taça pela único vez.

Clubes
 Académica da Praia, venceador de Taça de Santiago Sul
 Spartak d'Aguadinha, venceador de Taça do Fogo
 Rosariense Clube, vencedor de Taça de Santo Antão Norte
 Académica da Calheta, vencedor de Taça da Ilha do Maio
 Académica do Sal, vencedor de Taça Dja d'Sal
 FC Derby, vencedor de Taça de São Vicente
 AJAT'SN, vencedor de Taça de São Nicolau

Fase grupo

Grupo A

Grupo B

Final

Campeão

Fontes 
  

Taça de Cabo Verde
2007 em Cabo Verde